Мухаммад аз-Зарук Раджаб (, родился в 1940 году) — ливийский политический деятель.

Биография 
Родился в 1940 году.

Министр финансов Ливии с 1972 по 1977 год.

С 7 января 1981 по 15 февраля 1984 года — генеральный секретарь Всеобщего Народного Конгресса Ливии (номинальный глава страны). С 16 февраля 1984 по 3 марта 1986 года — генеральный секретарь Высшего Народного Комитета (аналог должности премьер-министра).

В декабре 1982 года возглавлял ливийскую делегацию, которая принимала участие в торжествах, посвящённых 60-летию образования СССР.

Примечания 

Премьер-министры Ливии
Генеральные секретари Всеобщего народного конгресса Ливии
Родившиеся в 1940 году
Министры Ливии